Vorhoelzer oder Vorhölzer ist der Familienname folgender Personen:

 Fanny Vorhölzer (1869–1941), deutsche Politikerin, MdL 1919–1920
 Karl Vorhölzer (1810–1887), deutscher Maler, Freskant und Wandmaler
 Karl Vorhölzer (Politiker) (1872–1934), deutscher Politiker (SPD), MdL 1919–1920
 Robert Vorhoelzer (1884–1954), deutscher Architekt